BK Grodno-93 (Wit-Russisch: Баскетбольный клуб Гродно-93) is een professionele basketbalclub uit Grodno, Wit-Rusland welke speelt in de Wit-Russische Major Liga.

Geschiedenis
De club werd opgericht in 1993 als BK Grodno-93. Haar grootste concurrent is Tsmoki-Minsk. In 1996 won Grodno-93 zijn eerste kampioenschap. Grodno werd acht keer kampioen van Wit-Rusland in 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 en 2004. Ook won Grodno-93 zeven keer de Beker van Wit-Rusland in 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 en 2007.

Resultaten

Staafdiagram
Het cijfer in iedere staaf is de bereikte positie aan het eind van de competitie.

Erelijst
 Landskampioen Wit-Rusland: 8
Winnaar: 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
Tweede: 1995, 1997, 2005, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
Derde: 2008, 2018, 2020, 2022

 Bekerwinnaar Wit-Rusland: 7
Winnaar: 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007
Runner-up: 2005, 2011, 2013, 2014, 2016

Bekende (oud)-coaches 
  Leonid Djoebin (1993-1994)
  Jevgeni Kets (1994-1998)
  Aleksandr Borisov (1998-2004)
  Jevgeni Poestogvar (2004-2005)
  Sergej Pogrebnyov (2005)
  Aleksandr Popkov (2005-2006, 2009-2011)
  Mikhail Feyman (2006-2007)
  Joeri Tsjernjak (2007-2009)
  Andrej Vasilevko (2011-2019)
  Dmitri Koezmin (2019-heden)

Bekende (oud)-spelers 
  Dmitri Koezmin

Coaches per seizoen

Externe links
 Officiële site
  Eurobasket.com Team Info

Wit-Russische basketbalclub